Сезон футбольной Лигильи Пре-Либертадорес Уругвая 1981 года. В розыгрыше участвовали лучшие клубы Примеры того же года. Чемпион и вице-чемпион квалифицировались в Кубок Либертадорес 1982.

Таблица

Матчи

Тур 1
Пеньяроль 1-0 Ривер Плейт
Насьональ 1-0 Белья Виста
Уондерерс 1-2 Дефенсор

Тур 2
Белья Виста 1-0 Пеньяроль
Ривер Плейт 1-1 Уондерерс
Насьональ 1-1 Дефенсор

Тур 3
Пеньяроль 2-1 Насьональ
Дефенсор 3-2 Ривер Плейт
Уондерерс 0-1 Белья Виста

Тур 4
Дефенсор 1-0 Пеньяроль
Ривер Плейт 1-0 Белья Виста
Насьональ 0-2 Уондерерс

Тур 5
Уондерерс 0-2 Пеньяроль
Ривер Плейт 1-3 Насьональ
Белья Виста 2-1 Дефенсор

Матч за 2-е место
Пеньяроль 4-0 Белья Виста

Ссылки
 результаты турниров до 2003 года на RSSSF

Лигилья Уругвая